de oude naam (tot 1912) van de stad Neukölln, sinds 1920 een stadsdeel van Berlijn
een wijk in het centrum van Berlin-Neukölln, zie Rixdorf (wijk)